Exèrcit d'Alliberament Nacional (Colòmbia), organització guerrillera de Colòmbia
 Exèrcit d'Alliberament Nacional o Guerrilla de Ñancahuazú, organització guerrillera creada pel Che Guevara en Bolívia que comptava amb seccions a l'Argentina, Xile i el Perú;
 Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional, organització politicomilitar de Mèxic
 Exèrcit Irlandès d'Alliberament Nacional, organització republicana d'Irlanda del Nord;
 Exèrcit d'Alliberament Nacional (Costa Rica).
 Exèrcit d'Alliberament Nacional (Macedònia del Nord).